Die Ewige Tabelle der Goalball-Bundesliga ist eine Rangliste aller Mannschaften, die in der Goalball-Bundesliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013 gespielt haben, berechnet nach der Drei-Punkte-Regel.

Ewige Tabelle 
 !! Spielzeiten
 || 2013–
 || 2013–2018
 || 2013–
 || 2014–
 || 2014–
 || 2016–
 || 2013–2016
 || 2014–2015
 || 2013–2016
 || 2018
 || 2013, 2017–2018
 || 2017

Stand: 30. Juni 2018

Übersichtskarte

Weblinks 
 goalball.de

Goalball-Bundesliga
Goalball-Bundesliga